Federica Tommasi – nuotatrice italiana
 Federica Tommasi – attrice italiana